A 2018. évi téli olimpiai játékokon a szánkó férfi egyes versenyszámát február 10-én és 11-én rendezték az Alpensia csúszóközpontban. Az aranyérmet az osztrák David Gleirscher nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eseménynaptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A verseny négy futamból állt. A negyedik futamban az első három futam legjobb 20 versenyzője vehetett részt. A négy futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F1